Ада́м Ди́дур (; 24 декабря 1874, около Заанига, Австро-Венгрия, ныне , Санокский повят, Польша, — 7 января 1946, Катовице, Польша) — польский оперный певец (бас), вокальный педагог.

Биография 
Учился пению у Валерия Высоцкого в консерватории во Львове, где дебютировал в 1894 году. Совершенствовался в Милане, в 1895 году впервые выступил в «Ла Скала», вошёл в труппу  театра и был его солистом до 1898 года. В 1899—1904 годах пел в оперных театрах Варшавы и Львова, c 1905 по 1907 год в Мариинском театре в Петербурге. В 1909-1910 годах — в Большом Театре в Москве.

В 1904—1914 годах с успехом гастролировал в крупнейших оперных театрах Европы, Северной и Южной Америки.

C 1914 по 1932 год — солист «Метрополитен Опера» в Нью-Йорке.

В 1932 году закончил певческую карьеру и вернулся в Европу. В 1939 году возглавил Варшавский оперный театр. Во время Второй мировой войны находился в Варшаве, занимаясь преподавательской деятельностью во Львовской консерватории.

В 1945 году организовал оперу в Бытоме (Силезия), был её первым директором, одновременно преподавал в консерватории в Катовице, где среди его учеников была Мария Фолтын.

Творчество 
Дидура иногда называют крупнейшим оперным артистом первой трети XX века, однако известно, что после прихода в «Метрополитен Опера» в 1922 году Ф. И. Шаляпина Дидур больше не выступал там в партии Бориса Годунова (за единственным исключением), хотя эта роль признавалась его высшим достижением.

С другой стороны, существует мнение, что при сравнении сохранившихся записей Дидура и Шаляпина исполнение польским певцом партии Мефистофеля («Фауст» Гуно) всегда предпочтительнее.

Алексей Иванов в книге «Искусство пения» приводит оценку Адама Дидура, данную Г. Боссе:
«Хотя певец и владел в совершенстве своим выдающимся голосом, однако он в музыкально-выразительном отношении не знал „секретов“ контраста пения, а пел всю оперную партию звуком одной силы. Сначала в спектакле он поражал слушателей мощью звучания, потом постепенно люди привыкали к этой силе, оркестр тоже заражался звучностью и незаметно усиливал нюансы, так что в конце спектакля публике уже прискучивало слушать однообразное звучание его голоса, и успех ослабевал. Адам Дидур не мог выдержать конкуренции с другими оперными мастерами и раньше времени вынужден был расторгнуть контракт с дирекцией императорских театров».

Признание 
C 1979 года в Польше проводится конкурс вокалистов имени Адама Дидура.

Примечания

Литература 
 Дидур о Шаляпине и Собинове // Театр. 1909. № 490. С. 10.

Ссылки 
 Биография А.Дидура (англ.)
 Adam Didur Opera Singers’ International Competition (англ.)
 Адам Дидур на сайте imdb.com

Академические музыканты Польши
Академические музыканты России
Басы
Оперная труппа Мариинского театра
Оперная труппа Большого театра
Персоналии:Бытом